Ács Mihály (1631–1708) evangélikus lelkész
Ács Mihály (1672–1711) evangélikus teológiai író, iskolaigazgató
Ács Mihály (1841–1896) korrektor és nyomdászati szakíró